Luigi Caruso – compositore italiano
Luigi Caruso – politico e avvocato italiano